Fine di una storia (The End of the Affair) – romanzo di Graham Greene del 1951
Fine di una storia (The End of the Affair) – film del 1999 diretto da Neil Jordan
 Fine di una storia (Something Blue) – episodio della seconda stagione di How I Met Your Mother